Соревнования по тяжёлой атлетике на VII летней Спартакиаде народов СССР прошли с 25 июля по 3 августа 1979 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде. В них приняли участие 227 спортсменов. Помимо представителей команд 15 республик СССР, Москвы и Ленинграда в розыгрыше медалей Спартакиады участвовали зарубежные атлеты из 15 стран. Параллельно был проведён также 54-й чемпионат СССР, за медали которого боролись только советские атлеты.

Медалисты

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1979
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Соревнования по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге
Июль 1979 года
Август 1979 года
1979 год в Санкт-Петербурге